Jowan Le Besco est un  réalisateur, chef opérateur, scénariste, monteur et acteur franco-algérien né le .

Famille 
Jowan Le Besco naît d'une mère franco-algérienne, l'actrice Catherine Belkhodja, et de Patrick Le Besco, linguiste spécialiste de la langue bretonne. Son grand-père maternel, Abdelkader Belkhodja, ancien moudjahid du FLN basé en France, a été ensuite chargé de l’émigration au ministère du Travail de 1965 à 1972, puis au ministère des Anciens Moudjahidines jusqu’en 1975 (Algérie) ; sa grand-mère, Jeanne Mauborgne, infirmière puis assistance sociale était, comme son époux, une militante communiste très active. Il est le frère des deux réalisatrices et comédiennes, Maïwenn et Isild Le Besco ; il a également une troisième sœur, Léonor Graser, et un frère, Kolia Litscher.

Carrière 
Jowan Le Besco tourne son premier film en tant que directeur de la photographie, avec Demi-tarifsorti en 2004 et réalisé par sa petite sœur Isild Le Besco. Le film remporte de nombreux prix en France et à l’international et leur permettra de produire le prochain film d’Isild Le Besco : Charly (2006). Il travaille ensuite auprès de  réalisateurs et directeurs de la photographie tels que Caroline Champetier, Romain Winding, Claire Mathon, Benoît Jacquot ou Emmanuelle Bercot. Parallèlement aux tournages, il suit des formations au sein de l'Institut Louis Lumière et de l'École de l’Image Les Gobelins. En 2006, il écrit et réalise son premier long-métrage, Yapo (documentaire tourné en Inde, dans la région du Sikkim) qui lui vaut une sélection à la  édition du Festival du Cinéma du Réel. Le film, dans une version plus courte, sera diffusé en 2008 sur la chaîne de télévision Arte, dans la case dédiée au documentaire de création La Lucarne, sous le nom : Les béquilles du Lama Yapo.

Jowan Le Besco a travaillé en tant que directeur de la photographie et cadreur pour des films tels que Polisse, Mon roi, Connemara, Lomepal: 3 jours à Motorbass, Les Deux Amis, L'Intouchable, Bas-fonds, La Belle Occasion, Confinés. Il travaille aussi régulièrement dans le milieu de la musique  et du spectacle vivant, notamment en tant que réalisateur et chef opérateur : l'Opéra de Paris, Pédro Kouyaté, l'Orchestre national de Barbès, Tartit, Bania, Farees, Ghassen Fendri, Senny Camara.

Filmographie

Chef opérateur

Longs métrages 
 2002 : Demi-tarif d'Isild Le Besco
 2006 : Charly d'Isild Le Besco
 2007 : Enfances coréalisé par Safy Nebbou, Isild Le Besco, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige , Corinne Garfin, Ismaël Ferroukhi et Yann Le Gall
 2008 : Bas-Fonds d'Isild Le Besco
 2013 : Manhattan Romance de Haik Kocharian
 2014 : Little boy (court métrage), dans le film choral Les Ponts de Sarajevo
 2017 : La Belle Occasion d’Isild Le Besco  
 2020 : Confinés d’Isild Le Besco
 2021 : Connemara d'Isild Le Besco

Cadreur

Longs métrages 
 2006 : L'Intouchable de Benoît Jacquot
 2006 : Gaspard le bandit de Benoît Jacquot
 2010 : Polisse de Maïwenn
 2015 : Mon roi de Maïwenn
 2015 : Les Deux Amis de Louis Garrel
 2019 : Lomepal - 3 jours à Motobass de Christophe Charrier

Auteur, réalisateur, chef opérateur, monteur

Documentaire 
 2007 : Yapo (présenté au Festival Cinéma du réel), de Jowan Le Besco
 2008 : Les béquilles du Lama Yapo (Arte-La Lucarne), de Jowan Le Besco
 2011 : On va à Cannes !!! (Le Making of de Polisse) de Jowan Le Besco et Douglas Attal

Fiction 
 2002 : Narada

Acteur

Cinéma 
 1999 : La Puce d'Emmanuelle Bercot 
 2002 : Un moment de bonheur d'Antoine Santana avec Isild Le Besco
 2011 :  de

Télévision 
 2004 : Princesse Marie de Benoît Jacquot : Pierre de Grèce

Courts métrages 
 1989 : L'Héritage de la chouette de Chris Marker

Autres

Longs métrages 
 2002 : Mods de Serge Bozon ( Assistant réalisateur)
 2004 : À tout de suite de Benoît Jacquot (Making of)
 2006 : L'Intouchable de Benoît Jacquot ( Assistant réalisateur)

Courts métrages 
 2009 : Some kinda fuckery de Nadia Szold  (Directeur de la photographie )
 2014 : Me There* de Majaajyia Silberfeld (Directeur de la photographie )
 2019 : 22 Min  d'Isild Le Besco (Directeur de la photographie )
 2020 : En mon cœur d'Isild Le Besco (Directeur de la photographie )
 2020 : Independance # D, Farees (Directeur de la photographie )
 2021 : Foudroyer en bien  d'Isild Le Besco (Directeur de la photographie )
 2022 : Le viol du pouvoir  de Deborah De Robertis (Directeur de la photographie )

Théâtre 
 2004 : Le Pois chiche de et avec Maïwenn au Café de la Gare (captation)

Distinctions 
 2000 : Prix Junior du meilleur scénario au festival du film de Paris pour son premier scénario: Demi-tarif
 2004 : Prix Spécial du Jury au Festival Premiers Plans d'Angers pour Demi-tarif
 2004 : Prix Procirep Festival Premiers Plans d'Angers pour Demi-tarif
 2004 : Prix spécial du jury au festival International de Séoul pour Demi-tarif
 2004 : Nomination pour le prix Louis Deluc pour Demi-Tarif
 2005 : Grand Prix du Jury Crossing Europe Festival Linz pour Demi-tarif
 2007 : Sélection au Festival Cinéma du Réel pour Les Béquilles du Lama Yapo

Notes et références

Liens externes 

 https://www.lemonde.fr/vous/article/2008/05/16/les-bequilles-du-lama-yapo_1045749_3238.html
 https://vieillecarne.com/les-bequilles-du-lama-yapo-le-temps-suspendu/
 Yapo Film de Jowan Le Besco sur Tamasa Distribution  
 https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/c6epbX

Acteur français de cinéma
Réalisateur français
Naissance en août 1981